5-й Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 30 августа по 11 сентября 1958 года в столице Чехословакии Праге с участием 20 национальных сборных команд. Чемпионский титул в третий раз в своей истории и во второй раз подряд выиграла сборная Чехословакии.

Команды-участницы 
Чехословакия, Румыния, Болгария, СССР, Югославия, Польша, Венгрия, Франция, Италия, Албания, Финляндия, Бельгия, Австрия, Египет, ГДР, Турция, Нидерланды, Тунис, ФРГ, Дания.

Система проведения чемпионата 
20 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. Итоговые 9—16-е и 17—20-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 30 августа: ГДР — ФРГ 3:0 (15:2, 15:6, 15:3); Франция — Тунис 3:0 (15:6, 15:0, 15:5).
 31 августа: ГДР — Тунис 3:0 (15:3, 17:15, 15:0); Чехословакия — Франция 3:0 (15:8, 15:5, 15:11).
 1 сентября: Тунис — ФРГ 3:0 (15:8, 15:12, 15:6); Чехословакия — ГДР 3:0 (15:2, 15:4, 15:2).
 2 сентября: Чехословакия — ФРГ 3:0 (15:1, 15:1, 15:0); Франция — ГДР 3:0 (15:10, 15:11, 15:10).
 3 сентября: Франция — ФРГ 3:0 (15:2, 15:3, 15:5); Чехословакия — Тунис 3:0 (15:2, 15:2, 15:3).

Группа В 

 30 августа: Нидерланды — Бельгия 3:2 (15:10, 6:15, 15:13, 13:15, 15:12); Венгрия — Италия 3:0 (15:5, 15:4, 15:11).
 31 августа: Италия — Бельгия 3:2 (11:15, 15:5, 15:9, 11:15, 15:9); Румыния — Венгрия 3:0 (15:12, 15:13, 15:11).
 1 сентября: Италия — Нидерланды 3:2 (16:18, 15:12, 9:15, 15:1, 15:1); Румыния — Бельгия 3:0 (15:8, 15:4, 15:7).
 2 сентября: Румыния — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:10, 15:8); Венгрия — Бельгия 3:0 (15:12, 15:0, 15:6).
 3 сентября: Румыния — Италия 3:0 (15:8, 15:10, 15:7); Венгрия — Нидерланды 3:2 (10:15, 12:15, 15:3, 15:4, 15:11).

Группа С 

 30 августа: Египет — Дания 3:0 (15:5, 15:4, 15:3); Польша — Финляндия 3:1 (12:15, 15:2, 15:1, 15:6).
 31 августа: Финляндия — Дания 3:0 (15:11, 15:4, 15:1); Польша — Болгария 3:1 (15:10, 15:10, 8:15, 15:7).
 1 сентября: Финляндия — Египет 3:1 (16:14, 12:15, 15:8, 15:13); Болгария — Дания 3:0 (15:0, 15:2, 15:5).
 2 сентября: Польша — Дания 3:0 (15:1, 15:2, 15:2); Болгария — Египет 3:1 (15:8, 15:9, 13:15, 15:3).
 3 сентября: Болгария — Финляндия 3:0 (15:0, 15:8, 15:4); Польша — Египет 3:0 (15:7, 15:3, 15:6).

Группа D 

 30 августа: Югославия — Турция 3:0 (15:8, 15:3, 15:13); Албания — Австрия 3:0 (15:1, 15:2, 15:9).
 31 августа: СССР — Югославия 3:2 (15:10, 5:15, 15:7, 8:15, 15:8); Турция — Албания 3:0 (17:15, 16:14, 15:8).
 1 сентября: Турция — Австрия 3:0 (15:5, 15:8, 17:15); СССР — Албания 3:0 (15:2, 15:10, 15:6).
 2 сентября: Югославия — Албания 3:0 (15:4, 15:10, 15:9); СССР — Австрия 3:0 (15:1, 15:7, 15:2).
 3 сентября: Югославия — Австрия 3:0 (15:1, 15:1, 15:6); СССР — Турция 3:0 (15:4, 15:7, 15:8).

Классификационная группа за 17—20 места 

 6 сентября: Бельгия — Австрия 3:0 (15:5, 15:9, 15:3).
 7 сентября: Австрия — Дания 3:0 (15:8, 15:2, 15:11); Бельгия — ФРГ 3:0 (15:5, 15:11, 15:6).
 9 сентября: Бельгия — Дания 3:0 (15:7, 15:1, 15:9).
 10 сентября: ФРГ — Дания 3:0 (15:8, 15:11, 15:13).
 11 сентября: Австрия — ФРГ 3:1 (14:16, 15:7, 15:13, 15:2).

Классификационная группа за 9—16 места 

 5 сентября: Египет — Тунис 3:0 (15:4, 15:8, 15:10); ГДР — Нидерланды 3:0 (16:14, 17:15, 16:14); Албания — Турция 3:1 (15:10, 15:11, 6:15, 15:7); Италия — Финляндия 3:1 (15:13, 10:15, 18:16, 15:9).
 6 сентября: Нидерланды — Египет 3:0 (15:6, 15:11, 15:13); Албания — Тунис 3:1 (9:15, 15:6, 15:12, 15:11); ГДР — Италия 3:2 (1:15, 16:14, 15:3, 12:15, 16:14); Турция — Финляндия 3:1 (15:11, 1:15, 15:13, 15:6).
 7 сентября: Италия — Нидерланды 3:2 (2:15, 17:15, 3:15, 15:11, 15:11); Тунис — Финляндия 3:2 (13:15, 16:18, 16:14, 15:8, 15:4); ГДР — Турция 3:2 (13:15, 15:5, 12:15, 15:6, 15:7); Албания — Египет 3:0 (15:9, 15:12, 15:10).
 8 сентября: Албания — Финляндия 3:1 (15:10, 15:12, 12:15, 15:8); ГДР — Тунис 3:0 (15:9, 15:4, 15:11); Турция — Нидерланды 3:2 (15:11, 12:15, 13:15, 15:13, 15:9); Италия — Египет 3:2 (12:15, 15:8, 5:15, 15:6, 15:4).
 9 сентября: ГДР — Албания 3:0 (17:15, 15:11, 15:10); Финляндия — Египет 3:2 (15:13, 10:15, 15:5, 15:17, 15:6); Нидерланды — Тунис 3:1 (12:15, 15:5, 15:7, 15:12); Италия — Турция 3:1 (15:6, 15:10, 9:15, 15:13).
 10 сентября: ГДР — Финляндия 3:0 (15:7, 15:9, 15:4); Турция — Египет 3:1 (15:6, 10:15, 15:5, 15:7); Албания — Нидерланды 3:2 (15:10, 12:15, 15:10, 7:15, 15:10); Италия — Тунис 3:0 (15:8, 16:14, 15:13).
 11 сентября: Турция — Тунис 3:0 (15:6, 15:12, 15:11); Финляндия — Нидерланды 3:2 (15:10, 15:7, 12:15, 7:15, 15:7); ГДР — Египет 3:0 (15:11, 15:11, 15:12); Италия — Албания 3:0 (15:9, 15:10, 15:7).

Финальный этап 

 5 сентября: Польша — Югославия 3:0 (15:9, 15:5, 17:15); Болгария — Румыния 3:1 (15:7, 13:15, 15:11, 15:13); Венгрия — Чехословакия 3:2 (15:17, 15:8, 15:10, 9:15, 16:14); СССР — Франция 3:0 (18:16, 15:5, 15:12).
 6 сентября: Болгария — Югославия 3:2 (15:4, 11:15, 10:15, 15:11, 15:7); Венгрия — Польша 3:1 (7:15, 15:4, 15:13, 15:10); Чехословакия — Франция 3:0 (15:4, 15:3, 15:12); Румыния — СССР 3:2 (7:15, 15:12, 16:14, 5:15, 15:8).
 7 сентября: СССР — Югославия 3:0 (15:4, 15:1, 15:5); Венгрия — Франция 3:0 (15:8, 15:10, 15:9); Болгария — Польша 3:2 (15:13, 17:15, 3:15, 10:15, 15:8); Чехословакия — Румыния 3:1 (6:15, 15:6, 15:9, 15:5).
 8 сентября: Чехословакия — Югославия 3:0 (15:5, 15:4, 15:11); Венгрия — Болгария 3:2 (8:15, 17:15, 15:17, 15:10, 17:15); Польша — СССР 3:1 (15:7, 9:15, 15:10, 15:9); Румыния — Франция 3:2 (15:10, 15:8, 7:15, 12:15, 15:5).
 9 сентября: Югославия — Франция 3:1 (15:11, 15:2, 11:15, 15:11); Румыния — Венгрия 3:2 (14:16, 15:9, 15:10, 9:15, 15:6); СССР — Болгария 3:2 (15:8, 14:16, 15:6, 11:15, 15:10); Чехословакия — Польша 3:1 (13:15, 15:12, 15:6, 15:13).
 10 сентября: Румыния — Югославия 3:2 (15:2, 13:15, 15:10, 11:15, 15:6); Польша — Франция 3:0 (15:10, 15:10, 15:6); Чехословакия — Болгария 3:0 (15:5, 15:6, 16:14); СССР — Венгрия 3:0 (15:8, 15:13, 15:12).
 11 сентября: Югославия — Венгрия 3:2 (15:8, 10:15, 15:7, 11:15, 15:10); Болгария — Франция 3:0 (15:6, 15:4, 15:7); Румыния — Польша 3:0 (15:13, 15:12, 16:14); Чехословакия — СССР 3:2 (15:7, 10:15, 15:10, 14:16, 15:9).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Богумил Голиан, Зденек Гумгал, Мирослав Кемел, Карел Лазничка, Зденек Малы, Йозеф Мусил, Яромир Палдус, Карел Паулус, Милан Пурнох, Ладислав Сыновец, Йозеф Тесарж, Ладислав Томан. Главный тренер — Йозеф Козак.

 : Габриэл Черебетиу, Эдуард Дерзеи, Аурел Дрэган, Георге Ферару, Константин Ганчу, Каюс Микулеску, Себастьян Михайлеску, Хорациу Николау, Петре Пауною, Штефан Роман, Марчел Русеску.

 : Герман Смольянинов, Эдуард Либинь, Нил Фасахов, Геннадий Гайковой, Марат Шаблыгин, Анатолий Закржевский, Николай Буробин, Юрий Худяков, Владимир Астафьев, Валентин Литягин, Юрий Венгеровский, Октай Агаев. Главный тренер — Анатолий Эйнгорн.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1958 год в волейболе
Спорт в Чехословакии в 1958 году
Чемпионаты Европы в 1958 году
Август 1958 года
Сентябрь 1958 года
Международные спортивные соревнования в Праге